Jarzombek peut faire référence à :
 Bobby Jarzombek 
 Ron Jarzombek

Homonymie de patronyme